Les élections municipales québécoises de 2001 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Lanaudière

Crabtree

Entrelacs

L'Épiphanie (paroisse)

Lavaltrie

Notre-Dame-de-Lourdes

Saint-Alexis (paroisse)

Saint-Alexis (village)

Saint-Ambroise-de-Kildare

Saint-Barthélemy

Saint-Charles-Borromée

Saint-Cléophas-de-Brandon

Saint-Didace

Saint-Donat

Saint-Félix-de-Valois

Saint-Jean-de-Matha

Saint-Liguori

Saint-Michel-des-Saints

Saint-Roch-Ouest

Saint-Sulpice

Sainte-Élisabeth

Terrebonne

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Lanaudière
Histoire de Lanaudière
 Résultat